Wiset Chai Chan (în ) este un district (Amphoe) din provincia Ang Thong, Thailanda, cu o populație de 65.298 de locuitori și o suprafață de 224,7 km².

Componență 
Districtul este subdivizat în 15 subdistricte (tambon). 

Amphoe în provincia Ang Thong